Maria Petrova pode ser:
 Maria Petrova; ginasta rítmica búlgara;
 Maria Petrova; patinadora artística russa.

Desambiguação